Paradrina jacobsi är en fjärilsart som beskrevs av Rothschild 1914. Paradrina jacobsi ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
jacobsi